El Torneig de 's-Hertogenbosch 2014, oficialment conegut com a TOPSHELF Open 2014 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de juny de 2014 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista espanyol Roberto Bautista Agut i l'estatunidenca Coco Vandeweghe van guanyar el primer títol individual de les seves respectives carreres. La parella formada pel local Jean-Julien Rojer i el romanès Horia Tecău van guanyar el quart títol de la temporada conjuntament, a més, Tecau guanyà aquest títol per quarta ocasió en cinc edicions, tercera consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014